Lauvenburg bezeichnet:
die Lauvenburg im Zülpicher Stadtteil Nemmenich
das Rittergut Lauvenburg (Kaarst) in Kaarst im Rhein-Kreis Neuss

Siehe auch:
Laufenburg